Уаско (; ):

 Уаско — город и морской порт в Чили.
 Уаско — провинция в Чили в составе области Атакама.
 Уаско — река на юге области Атакама в Чили.
 Уаско () — административно-территориальный округ в штате Орегон, США.
 Уаско — город в округе Шерман (штат Орегон, США).